Лучшие синглы США 1981 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1981 год.

Список 1981 года 
 Лучшая песня года была написана ещё в 1974 году (авторы: Donna Weiss и Jackie DeShannon), но коммерческий успех получила только в 1981. 9 недель в мае-июле на первом месте Billboard Hot 100 пробыл хит «Bette Davis Eyes» певицы Ким Карнс (Kim Carnes). Он также выиграл две премии Grammy в категориях Song of the Year и Record of the Year и стал № 1 в 31 стране.
 9 недель в августе-октябре на вершине чарта пробыл хит «Endless Love» дуэта Дайаны Росс и певца Лайонела Ричи

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1981 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1981 года
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1975-1981 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1981 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1981 год в музыке США